Louis Pasteur
4804 Pasteur
Estação Pasteur - AMIA
Instituto Pasteur
Pasteur Athletique Club
Praça Pasteur
Pasteur Bizimungu

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos